Гаркуша Григорий Акимович () — советский и украинский певец, баритон, профессор (1998). Народный артист УССР (1988).

Биография 
Родился 3 апреля 1941 года в селе Шестерня Широковского района Днепропетровской области.

Окончил Днепропетровское музыкальное училище по классу баяна. В 1966—1971 годах учился в Московской консерватории (класс сольного пения О. Свешниковой).

С 1971 года — солист (баритон) Киевской филармонии.

С 1993 года — преподаватель кафедры сольного пения Киевской консерватории, с 1998 года — профессор.

В 1995—2000 годах — на педагогической работе в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Творческая деятельность 
Исполнял вокальные произведения Г. Ф. Генделя, Р. Шумана, Ф. Шуберта, Э. Грига, Р. Леонкавалло, Н. Лысенко, Я. Степного, А. Кос-Анатольского, Г. Майбороды, В. Билаша.

Гастролировал за рубежом. Участвовал в телефильмах «Выдающиеся украинцы» (2011) и «Души колодец» (2012).

Награды 
 Народный артист УССР (1988);
 Орден «За заслуги» (Украина) 3-й степени (1996);
 Литературно-художественная премия имени Ивана Нечуй-Левицкого (1999);
 Орден князя Ярослава Мудрого 5-й степени (23 августа 2011);
 Государственная стипендия выдающимся деятелям культуры и искусства (13 апреля 2021).

Примечания

Источники 
 
 Гаркуша Григорій Якимович // Українська музична енциклопедія. Т. 1 / Гол. редкол. Г. Скрипник; Національна Академія Наук України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — : Видавництво Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України, 2011. — 527 с. — С. 441..
 «Я не співаю там, де стукають ложками»: Співак Григорій Гаркуша напередодні свого 70-річчя розповів «УМ» про те, як через музику втік з армії, як голосом розбив плафон та чому не виступає на корпоративах / Україна молода. — 2011 (6 квітня). — № 56.
 Григорію Гаркуші-80: видатний український баритон та педагог святкує ювілей // Вечірній Київ. — 2021 (3 апреля).
 Сімсот пісень у двічі ювіляра / Україна Молода.

Ссылки 
 Гаркуша Григорій Якимович.
 Біографія артиста на сайті Національної Філармонії України.
 Свій пісенний скарб Григорій Гаркуша передає учням.

Выпускники Днепропетровской консерватории
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Киевской консерватории
Преподаватели Киевского университета культуры и искусств